Карлыгаш Ибрайхановна Мурзаханова (; 12 июня 1956, Капалский район, Талды-Курганская область, Казахская ССР — 21 июля 2011, Алма-Ата) — советский и казахский ,  (1988), заслуженный деятель Казахстана (2008).

Биография 
Родилась 12 июня 1956 года в Капальском районе Талды-Курганской области.

В 1980 году окончила филологический факультет Казахского государственного университета им. С. М. Кирова по специальности преподаватель русского языка и литературы.

В 1988 году защитила учёное звание кандидата филологических наук, тема диссертации: «Лексико-фразеологические особенности поэтического языка А. Т. Твардовского»

В 2008 году окончила юридический факультет Казахского университета инновационных и телекоммуникационных систем по специальности юрист.

Автор более 30 публикаций по вопросам филологической экспертизы литературного текста, традиций и новизны в русской литературе, лексикологии, изучения, воспитания, эстетического воспитания национальной аудитории русского языка, теории эмпатии (совместного стресса) в искусстве и образовании и др.

Трудовая деятельность 
С 1980 по 1988 годы — ассистент кафедры русского языка Казахского государственного университета им. С. М. Кирова.

С 1988 по 1994 годы — преподаватель, заведующий кафедрой русского и казахского языков Алматинского медицинского института.

С 1994 по 1995 годы — главный специалист отдела административно-культурных учреждений Советского района города Алматы.

С 1995 по 2000 годы — проректор по учебно-методической и воспитательной работе, первый проректор Казахского государственного института театра и кино им. Т. Жургенова.

С 2000 по 2004 годы — директор СШ № 75 г. Алматы, руководитель управления экспертизы, аккредитации и аттестации (государственного инспектирования и лицензирования) Министерства образования и науки РК.

С 2004 по 2007 годы — руководитель управления формирования нормативной и программно-методической базы дошкольного и среднего общего образования Министерства образования и науки РК.

С 2007 по 2011 годы — директор Алматинского хореографического училища им. А. В. Селезнёва.

Скончалась 21 июля 2011 года в результате убийства.

Награды и звания 
 2001 — Медаль «10 лет независимости Республики Казахстан»
 2006 — педагогический медаль имени «Ыбырая Алтынсарина» за заслуги в науке.
 2008 — Медаль «10 лет Астане»
 2008 — Указом Президента Республики Казахстан от 10 декабря 2008 года награждена почётным званием «Заслуженный деятель Казахстана» () за заслуги в науке и заслуги перед государством.
 Благодарственное письмо Первого Президента Республики Казахстан.
 Почётная грамота Министерства образования и науки Республики Казахстан и др.

Примечания 

Выпускники Казахского национального университета имени аль-Фараби
Преподаватели Казахского национального университета имени аль-Фараби
Преподаватели Казахской академии искусств им. Т. К. Жургенова
Руководители Алма-Атинского хореографического училища
Преподаватели Казахского медицинского университета имени С. Д. Асфендиярова
Отличники образования Республики Казахстан
Награждённые медалью имени Ибрая Алтынсарина
Умершие от ран
Убитые в Казахстане